Dissorophus multicinctus — вид викопних земноводних вимерлого ряду темноспондилів (Temnospondyli). Існував у пермському періоді на території Північна Америка.

Назва 
Назва роду походить від давньогрецького δισσός «подвійний» і ὀροφή «дах» для позначення подвійного шару броні, утвореного горизонтальними «остистими гілками» у верхній частині нервових шипів хребців, які «доторкаються один до одного, утворюючи панцир» з розташованими вище рядами кісткових остеодерм, які утворюють броньований «дермальний шар поперечних смуг, які відповідають скелетному панциру внизу», особливість, виражена а також у типовій назві виду multicinctus, що латиною означає «багатосмуговий».

Скам'янілості 
Рештки тварини знайдено в Техасі, Оклахомі (США) та у Мексиці.

Філогенія

Примітки 

Темноспондили
Земноводні пермського періоду
Вимерлі тварини, описані 1895